Ug eller UG kan betyda

 UG – ett svenskt samhällsprogram, se Uppdrag granskning
 .ug – toppdomän för Uganda.
 Ug –  SAB-kod för zoologi, se SAB:s klassifikationssystem

Se även
 μg, enheten mikrogram